De Koeweitse voetbalbeker 2002 (Emir Cup) was de 41ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 8 februari 2002 en eindigde op 6 mei 2002. Kuwait SC won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door Al Jahra in de eindstrijd met 1–0 te verslaan. In de finale maakte Khalaf Al-Salamah in de zestigste minuut het beslissende doelpunt.

Schema

2002
Koeweit